Les lacs Café au Lait sont des lacs du massif des Alpes situés en France, dans le département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ces trois lacs situés dans le Parc national de la Vanoise sont nés de la fonte du glacier de Chavière et de Polset.

Le nom de ces lacs est dû à la couleur du plus haut lac de ce groupe, qui se trouve être marron clair, alors que les autres sont bleu limpide. 
De nombreuses randonnées pour tous niveaux sont possibles pour rejoindre les lacs.

Émissaire 
L'émissaire des lacs Café au lait est le Ruisseau Noir (), puis le ruisseau de Saint-Bernard (), qui lui rejoint la vallée de la Maurienne, où coule l'Arc (). Ces lacs font donc partie de la vallée de la Maurienne et du système hydrologique de l'Isère donc du Rhône.

Voir aussi 

 L'Arc
 l'Isère
 le Rhône

Notes et références 

Café au Lait
Café au Lait
Système hydrologique de l'Isère
Parc national de la Vanoise
Article créé à l'occasion du Wikiconcours lycéen 2014-2015